La foresta dei sogni (In the Night Garden...) – programma televisivo britannico per bambini prodotto dal 2007 al 2009
La foresta dei sogni (The Sea of Trees) – film del 2015 diretto da Gus Van Sant